ICOP ist die Abkürzung für:

 International Conference On Permafrost, organisiert durch die International Permafrost Association (IPA).
Institut de Chimie Oenologie de Paris 
Islamic Crescents' Observation Project

Abkürzung